Æmilia Lepida, ou Émilie Lépide, née en 4 ou 3 av. J.-C. et assassinée en 53, est la fille la plus âgée de Lucius Aemilius Paullus, consul en 1, et de son épouse Vipsania ou Julia la jeune. Elle est la première arrière-petite-fille de l'empereur Auguste et arrière-petite-fille de Lucius Aemilius Lepidus Paullus, consul en 50 av. J.-C. Aemilia a eu six enfants avec son mari Appius Junius Silanus.

Selon certaines sources, Aemilia Lepida s'est mariée à Marcus Junius Silanus et non à Appius Junius Silanus.

Biographie 

Elle a un jeune frère appelé Marcus Aemilius Lepidus (6 -  39) qui est marié à la sœur préférée de Caligula, Julia Drusilla. Il est exécuté sur l'ordre de Caligula alors qu'il complotait contre l'empereur.

Jeune, Aemilia Lepida se fiance à Claude, mais les parents d'Aemilia n'étant plus en faveur auprès d'Auguste, l'empereur interrompt le mariage.

En l'an 8, sa mère Julia la jeune (autrement appelé Vipsania Julia) est exilée pour adultère, comme sa mère Julia. Son père Lucius est exécuté en 14 pour avoir conspiré contre Auguste. Aemilia Lepida se marie en 13 ou 14 avec Appius Junius Silanus, un membre de la branche patricienne de la gens antique des Iunii.

Prétendants potentiels à l'empire, les Junii Silani portent ombrage à Agrippine et Néron et sont progressivement éliminés par eux. Aemilia voit deux de ses fils mourir de son vivant, et sa fille la plus âgée Junia Calvina envoyée en exil. Elle est elle-même tuée par sa cousine Agrippine en 53 pour des raisons inconnues, probablement en raison de son ascendance impériale.

Généalogie

Ascendance

Famille

Enfants 
Leurs enfants, la plupart ayant eu des vies tragiques, sont :

 Marcus Junius Silanus (14 - 54), qui est consul en 46. Il est tué à l'instigation d'Agrippine, au lendemain de l'avènement de Néron. Sa mort est la « première du nouveau principat. » Il est empoisonné « au cours d'un repas », comme le sera Britannicus.
 Lucius Junius Silanus (né en 18 - mort en 49, s'est suicidé.), préteur en 48 qui est fiancé en 38 à la fille de Claude, Claudia Octavia jusqu'à ce qu'Agrippine la jeune diffuse de fausses rumeurs au sujet de son inceste allégué avec sa sœur Junia Calvina. Il est « contraint de se démettre de sa magistrature » et se tue le jour même des noces d'Agrippine et de Claude.

 Decimus Junius Silanus Torquatus (né en 20 - mort en 64, forcé de se suicider) qui est consul en 53. Après la mort d'Agrippine, Néron lui-même poursuivit l'ouvrage de liquidation et il fut « contraint de mourir parce qu'il se vantait d'avoir le dieu Auguste comme trisaïeul. »

 Junia Calvina (mort probable en 79) qui se marie à Lucius Vitellius le jeune (tué en 69), un frère du futur empereur romain Vitellius, et divorce en 49. Elle est accusée d'inceste avec son plus jeune frère, envoyée en exil par Claude et rappelée dix ans plus tard par Néron après qu'il a tué sa propre mère.

 Junia Lepida qui est mariée à Caius Cassius Longinus, et qui a élevé son neveu Lucius Junius Silanus Torquatus le jeune (50 - 66) après que son père Marcus fut assassiné.

 Junia Silana qui est mariée à Caius Silius, qui la répudie pour épouser Messaline

Bibliographie 
 Tacite - Sur les annales, Livre XIII
 Suétone - Divius Claudius XXVI, Nero XXVII
 P. Jacoby, Études sur la sélection dans ses rapports avec l'hérédité chez l'homme. Paris, G. Baillière et cie. (1881)

Notes et références

Sources 
 

Personnalité de l'Empire romain
Personnalité féminine de la Rome antique
Personnalité féminine du Ier siècle
Date de naissance incertaine (Ier siècle av. J.-C.)
Décès en 53
Julio-Claudiens